

Cinéma 
 Hell, film japonais réalisé par Nobuo Nakagawa sorti en 1960.
 Hell, court métrage canadien réalisé par Ardele Lister sorti en 1984.
 Hell (film, 1999), film japonais réalisé par Teruo Ishii sorti en 1999.
 Hell (film, 2006), film français réalisé par Bruno Chiche sorti en 2006.
 Hell (film, 2011), film d'épouvante-horreur germano-suisse réalisé par Tim Fehlbaum sorti en 2011.
 Hell's Heels, court métrage de la série Oswald le lapin chanceux.
 In Hell, film américain réalisé par Ringo Lam en 2003.

Géologie 
 Formation de Hell Creek, formation rocheuse datant du Crétacé supérieur au début du Paléocène située près de Jordan au Montana.

Histoire 
 Hell ship, type de bateaux utilisés par la Marine impériale japonaise pendant le Seconde Guerre mondiale.
 Liste des hell ships japonais utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Bande dessinée 
 Hell Hell, manga de Jun Azuma

Jeu vidéo 
 Green Hell, un jeu vidéo de survie.

Musique 
 Hell: The Sequel, extended play de Bad Meets Evil.
 Hell, album studio de James Brown sorti en 1974.
 Hell, album studio du groupe de heavy metal britannique Venom.
 Hell, groupe anglais de NWOBHM.

Lieu 
 Aire nationale de récréation de Hells Canyon, aire protégée des États-Unis.
 Gare de Hell, gare ferroviaire des lignes de Meråker et du Nordland située sur la commune de Stjørdal.
 Parc national de Hell's Gate, parc national situé au sud du Lac Naivasha au Kenya.
 Hell (ville du Michigan, USA)
 Hell's Half Acre, grand escarpement rocheux du Wyoming aux États-Unis.

Littérature 
 Hell, roman de Lolita Pille.
 Hell.com, roman d'horreur de l'auteur québécois Patrick Senécal publié en 2009.
 Hell to Pay est le titre original du roman Tout se paye, écrit par George Pelecanos en 2002.

Moto 
 Hells Angels, club de motards.

Personnalité 
 Anne Chrétien Louis de Hell (1783-1864), officier de marine et homme politique français.
 Bertrand Hell (1953), anthropologue et ethnologue français.
 Ernst-Eberhard Hell (1887-1973), General der Artillerie (infanterie) allemand.
 François Joseph Antoine Hell (1731-1794), député du tiers état.
 Henri Hell (1916-1991), musicologue français.
 Maximilien Hell (1720-1792), prêtre jésuite et astronome du royaume de Hongrie.
 René Hell (1891-1965), acteur français.
 Richard Hell (1949), chanteur, compositeur, bassiste et écrivain poète américain.
 Stefan Hell (né en 1962), chimiste allemand d'origine roumaine, co-lauréat du prix Nobel de chimie 2014 .
 Xavier Hommaire de Hell (1812-1848), ingénieur, géologue et géographe français.

Toponyme 
 Colter's Hell, site volcanique à la Shoshone près de Cody dans le Wyoming (États-Unis).
 Hell (Norvège), localité de Norvège située dans la municipalité de Stjørdal dans le comté de Nord-Trøndelag.
 Hell-Bourg, lieu-dit de la commune de Salazie dans l'île de La Réunion.
 Hell Gate Bridge, pont ferroviaire traversant l'East River à New York.
 Hells Canyon, canyon de  de long situé au Nord-Est de l'Oregon et à l'Ouest de l'Idaho.
 Hell's Gate, village de l'île antillaise de Saba.
 Hell's Kitchen, quartier de Manhattan à New York.
 Hell-Sunnanbanen, ancien nom de la première partie de la ligne de fer norvégienne Nordlandsbanen.
 Hell-Ville, ville de Madagascar située sur la côte sud de l'île de Nosy Be.
 The Hell / Die Hel (« L'Enfer » en anglais et afrikaans), surnom du Gamkaskloof en Afrique du Sud.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homonymie de titre